West End är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen British Columbia, i den sydvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa. West End ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt West End är platt söderut, men norrut är den kuperad. Havet är nära West End åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är Crown Mountain,  meter över havet,  km norr om West End. Runt West End är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Vancouver,  km söder om West End. 

Runt West End är det i huvudsak tätbebyggt.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i British Columbia